L’équipe d'Espagne féminine de rink hockey est composée de joueuses de rink hockey de nationalité espagnole. Elle représente l'Espagne dans les compétitions internationales organisées par World Skate (ex FIRS) −Championnat du monde− et World Skate Europe (ex CERS) −Championnat d'Europe−. C'est l'équipe féminine la plus récompensée au monde. Elle domine le palmarès des championnats du monde et championnats d'Europe avec 6 titres dans chacun des championnats.

Palmarès 
 Championnat du monde : 6 titres : 1994, 1996, 2000, 2008, 2016 et 2017.
 Championnat d'Europe : 6 titres : 1995, 2009, 2011, 2013, 2015 et 2018.

Résultats

Championnat du monde

Championnat d'Europe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Équipe d'Espagne de rink hockey

Liens externes 
 .

Rink hockey en Espagne
Espagne
Rink hockey en Espagne